Митре́ски () и вариант Митре́вски () — фамилия македонского происхождения. Она морфологически прилагательное притяжательные: Митре (личное имя) + е(в) + ски.

Известные носители:
 Митрески, Александар (род. 1980) — македонский футболист.
 Митрески, Игор (род. 1979) — македонский футболист.